W.A.S.P. - az angol nyelvű White Anglo-Saxon Protestant (magyarul: fehér angolszász protestáns) kifejezés rövidítése.
 W.A.S.P. (együttes) - amerikai heavy metal együttes.
 W.A.S.P. (album) - a W.A.S.P. együttes albuma.